Ця стаття є списком областей України за кількістю наявного населення, площею та густотою населення, за даними Держстату на 1 січня 2020 року. Дані для Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наведені за 1 квітня 2014 року.

Див. також 
 Список областей України за середньою заробітною платнею
 Густота населення України

Примітки

Джерела 
 Звіт Чисельність населення на 1 квітня 2014 на сайті Держкомстату України 
 

Списки областей України
Населення України